

Крадихіно — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Крадихіно — селище, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область